Nissan Quest — минивэн, выпускавшийся компанией Nissan с 1992 по 2016 год (в 2017 году выпускался только на заказ). Quest - модель для американского и японского рынков.


Первое поколение 

В 1987 году Nissan и Ford подписали соглашение на разработку нового автомобиля кузова минивэн с кодовым названием VX54. Дизайн прототипа был готов к 1989 году, а уже в 1990 году первые прототипы были испытаны на полигонах Nissan и Ford. К концу 1991 года окончательный дизайн кузова был готов, а назвать автомобиль решили Quest. 

6 января 1992 года Nissan Quest был показан на Североамериканском международном автосалоне в Детройте. Первый Quest сошёл с конвейера 14 апреля 1992 года, а продажи стартовали в сентябре. Автомобиль хорошо продавался, за первый месяц было продано 1358 экземпляров.

Но Ford после 1990 года выделил свой проект на основе Quest под названием Mercury Vilager. Vilager поступил в продажу также в 1992 году.

Quest был оснащен двигателем Nissan 3.0 л VG30E SOHC, мощностью 151 л.с. (113 кВт) и крутящим моментом 247 Нм с автоматической трансмиссией. Привод Nissan Quest — передний. В салоне минивэна три ряда сидений и семь мест, для доступа пассажиров служила сдвижная дверь по одному борту. 

В течение короткого времени Quest продавался в Японии с правым рулём в автосалонах Nissan Bluebird Store, но из-за размеров двигателя и размеров кузова, превышающих размеры, указанные в правилах правительства Японии, продажи были ограничены а потом вовсе отменены после того, как вышла обновленная версия в 1996 году.

Постепенно Nissan увеличивал уровень безопасности этого минивэна. Так, в 1993 году на Quest уже в базовой комплектации стали устанавливать боковую подушку безопасности водителя, с 1995 года такую же подушку безопасности пассажира.

В 1996 году Quest также получил изменения в передней и задней частях кузова, а также новые фары и задние фонари и устранение некоторых проблем в двигателе.

Безопасность

Второе поколение 

В 1999 году Nissan Quest был серьёзно переработан. Дизайном второго поколения автомобиля занимались в Nissan Design America в Калифорнии.

Разработка Quest второго поколения началась ещё в 1993 году, дизайн был придуман японским дизайнером Шинкен Танака, но разработка был заморожена в 1995 году. После заморозки дизайн всё-же был запатентован в Японском патентном бюро под номером #1009611. В 1996 году разработка над проектом возобновилась и уже в августе 1998 года началось серийное производство.

Экстерьер автомобиля стал более аэродинамическим, а со стороны водителя добавилась вторая задняя дверь для пассажиров. Quest также оснащался новым 3.3 л VG33E SOHC двигателем мощностью 171 л.с, и крутящим моментом 170 Нм. С новым двигателем уменьшилось время разгона 0-100 км/ч. Автомобиль разгоняется за 11.1 сек.

Ford всё так же выпускал свою версию минивэна под названием Mercury Vilager.

В 2000 году Nissan Quest был протестирован в конкурсе, организованным журналом Car and Driver. Quest занял пятое место среди минивэнов.

В августе 2000 года Quest прошёл небольшой рестайлинг. В изменениях стиль задней и передней частей, в комплектациях изменены опции. Обновлённый минивэн стал чуть длиннее по сравнению с ранней моделью.

В 2001 году было продано 29232 экземпляра Quest, что на 32% меньше, чем в 2000 году. Об этом сообщил журнал Automotive News.

Безопасность

Третье поколение 

Разработка третьего поколения началась ещё в 1999 году. Но уже год спустя Ford и Nissan отказались от совместного производства, и Nissan продолжил разработку самостоятельно, а Mercury Villager был снят с производства и заменён другой моделью. 

В 2000 году был готов дизайн от Альфонсо Альбайса, к 2002 году на основе этого дизайна был готов концепт Quest V42, представленный на Североамериканском международном автосалоне. А уже на следующий год на том же автосалоне был показан серийный Quest третьего поколения. Данное поколение построено на платформе Nissan FF-L. Производство было перемещено на новый завод в Кантон в штате Миссисипи, и стартовало 27 мая 2003 года.

Новый автомобиль — новый двигатель. Quest V42 оснащался 3,5 л VQ35DE от модели Nissan Maxima, мощностью 240 л.с и крутящим моментом 328 Нм. Разгон до 100 км/ч за 8.8 сек.

В 2006 году Quest был доработан для 2007 модельного года. Изменились лишь решётка радиатора и панель приборов. Минивэн стал немного выше.

Производство закончилось 7 сентября 2010 года.

Галерея

Безопасность

Четвертое поколение 

Четвёртое поколение минивэна было создано осенью 2010 года в Японии. Построено на платформе хорошо продававшегося в Японии минивэна Nissan Elgrand. Для рынка Америки Quest был показан на автосалоне в Лос-Анджелесе. Производство в Америке началось в начале 2011 года.

Quest комплектовался 3,5 л VQ двигателем мощностью 260 л.с и трансмиссией CVT.

Модель не увенчалась успехом на американском рынке, и уже в 2014 году было свёрнуто производство в Канаде, а в 2016 году в США. Весной 2017 года Nissan USA продолжила выпускать Quest для крупных компаний на заказ, но таких было очень мало.
Но в Японии Nissan Quest продается до сих пор.

Безопасность

Примечания

Ссылки 

Quest